Keita Sugimoto (Itako, 13 de junho de 1982) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Tokushima Vortis
Futebolistas do Chiang Rai United Football Club